A 2011-es sakkvilágkupa a 2013-as sakkvilágbajnokság versenysorozatának egyik kvalifikációs versenye volt, amelyet 2011. augusztus 26. – szeptember 21. között rendeztek az oroszországi Hanti-Manszijszkban. A zónaversenyekről továbbjutott, illetve más eredményeik alapján kiemelt 128 versenyző mérkőzött egyenes kieséses verseny formájában a világbajnokjelöltek versenyére való továbbjutásért.

A világkupát az izraeli Peter Szvidler nyerte, miután a döntőben 2,5–1,5 arányban legyőzte Alekszandr Griscsukot. A világbajnokjelöltek versenyére rajtuk kívül a harmadik helyért játszott mérkőzésen győztes Vaszil Ivancsuk jutott tovább.

Előzmények 
A világkupán való részvételre kvalifikációt az alábbi versenyeken lehetett szerezni:
SF: a 2009-es sakkvilágkupa döntősei és elődöntősei;
WWC: a 2010. évi női sakkvilágbajnok;
J09 és J10: a 2009. és a 2010. évi junior sakkvilágbajnok;
R: a 2008. július és 2009. január közötti átlag-Élő-pontszám;
E10 és E11: a 2010. és a 2011. évi Európa-bajnok;
AM10: a 2010. évi Pán-amerikai bajnokság abszolút bajnoka;
AM11: az amerikai kontinens 2011. évi bajnoka;
AS10 és AS11: a 2010. évi és a 2011. évi Ázsia-bajnokság;
AF: a 2011. évi Afrika-bajnokság;
Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z3.7, Z4.1, Z4.2, Z4.3:– zónaversenyek;
PN: a FIDE-elnök szabadkártyája
ON: a szervező bizottság szabadkártyája.

A résztvevők
A nevek mellett a zárójelben levő rövidítés az előzményekben felsorolt kvalifikációs verseny tipusát jelzi. A résztvevők nemzetközi nagymesterek, kivéve ha a nevük után IM (nemzetközi mester szerepel.

, 2788 (WC)
, 2768 (R)
, 2765 (R)
, 2764 (WC)
, 2760 (R)
, 2746 (R)
, 2744 (R)
, 2741 (R)
, 2739 (R)
, 2736 (R)
, 2733 (R)
, 2726 (E10)
, 2724 (R)
, 2722 (R)
, 2722 (J09)
, 2719 (R)
, 2718 (R)
, 2717 (R)
, 2715 (E11)
, 2715 (AS10)
, 2715 (R)
, 2714 (R)
, 2713 (E10)
, 2711 (R)
, 2711 (E10)
, 2710 (R)
, 2709 (R)
, 2707 (E10)
, 2706 (E10)
, 2706 (WC)
, 2700 (PN)
, 2700 (E10)
, 2699 (E11)
, 2698 (R)
, 2697 (R)
, 2696 (E10)
, 2696 (J10)
, 2694 (R)
, 2689 (E11)
, 2688 (E11)
, 2685 (E11)
, 2683 (E11)
, 2682 (E10)
, 2681 (PN)
, 2680 (E10)
, 2679 (E11)
, 2679 (E10)
, 2679 (E11)
, 2678 (PN)
, 2675 (Z3.5)
, 2675 (Z2.1)
, 2673 (Z2.3)
, 2672 (AS11)
, 2671 (E11)
, 2669 (AS11)
, 2669 (Z3.5)
, 2669 (PN)
, 2667 (E10)
, 2666 (E11)
, 2665 (E10)
, 2662 (AS10)
, 2659 (E11)
, 2659 (E10)
, 2658 (AS10)

, 2654 (PN)
, 2651 (E11)
, 2650 (E11)
, 2649 (E11)
, 2648 (E11)
, 2646 (E11)
, 2642 (Z3.7)
, 2641 (E10)
, 2637 (AS11)
, 2637 (E10)
, 2636 (AS10)
, 2636 (E11)
, 2635 (AM11)
, 2633 (E11)
, 2631 (AF)
, 2631 (E10)
, 2629 (E10)
, 2627 (AS10)
, 2626 (E10)
, 2624 (E11)
, 2618 (E11)
, 2617 (Z2.1)
, 2616 (E10)
, 2614 (E10)
, 2611 (AM11)
, 2606 (Z3.4)
, 2600 (E10)
, 2597 (Z3.4)
, 2597 (Z2.5)
, 2590 (E11)
, 2589 (AS11)
, 2585 (AM11)
, 2575 (WWC)
, 2574 (E10)
, 2573 (Z2.5)
, 2572 (E10)
, 2570 (Z3.6)
, 2566 (Z2.4)
, 2560 (Z2.1)
, 2556, IM (AM11)
, 2550 (ON)
, 2549 (E11)
, 2548 (Z2.3)
, 2545 (Z3.3)
, 2544 (Z3.3)
, 2543 (E11)
, 2539 (Z2.1)
, 2538 (Z2.1)
, 2532 (PN)
, 2528 (Z3.2)
, 2520 (ON)
, 2514 (AM11)
, 2510 (AF)
, 2503 (ON)
, 2493 (Z3.1)
, 2493 (AM10)
, 2480, IM (Z2.4)
, 2477 (AM11)
, 2452, IM (ON)
, 2449, IM (Z2.2)
, 2434, IM (Z4.3)
, 2402, no title (Z4.2)
, 2362, FM (AF)
, 2344, IM (Z4.1)

1 Vang Hao és Vladimir Hakobján nem jelentek meg az első fordulóban, a mérkőzéseiket elvesztették, és kiestek a további küzdelmekből.

A szabályok 
A mérkőzések két játszmából álltak (kivéve a döntőt, amely négy játszmából). A versenyzőknek 90 perc és még 30 perc állt rendelkezésre a játszma befejezésére, és lépésenként 30 másodperc többletidőt kaptak. Egyenlőség esetén két rapidjátszma következett 25 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha még ekkor sem született döntés, akkor két rövidített rapidjátszmára került sor 10 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha továbbra is egyenlőség állt fenn, akkor két villámjátszma következett 5 perc gondolkodási idővel és lépésenként 3 másodperc többletidővel. Ha még a villámjátszmák után is egyenlő volt az állás, akkor egy armageddonjáték következett, amelyben világosnak 5 perce, sötétnek 4 perce volt a játékra, amelyben a 61. lépéstől 3 másodperc többletidőt kaptak, és döntetlen esetén sötét lett győztesnek kihirdetve.

A versenynapok

1-4 forduló

1. szekció

2. szekció

3. szekció

4. szekció

5. szekció

6. szekció

7. szekció

8. szekció

5-7. forduló

Harmadik helyért, Szeptember 16–20

Első helyért, Szeptember 16–20

Kapcsolódó szócikkek 
2013-as sakkvilágbajnokság

Jegyzetek

Források 
A világkupa hivatalos honlapja 
Hivatalos honlap angolul
World Chess Championship 2011 World Cup

További információk 
 World Cup Finals: Svidler wins, Ivanchuk takes bronze ChessBase News 2011-09-19
FIDE World Cup 2011
A világkupa összes játszmája
Az eseményről a sportversenyek.hu oldalon

világkupa
Sakkvilágkupák